Speciale TG3 Ucraina è stata una rubrica a cura del TG3, in onda dal 28 febbraio al 9 maggio 2022, per documentare la crisi russo-ucraina. Lo spazio era condotto da Maria Cuffaro, giornalista del telegiornale. Nella prima settimana il programma è andato in onda anche eccezionalmente in prima serata e la mattina.

Il programma 
La rubrica nasce per aggiornare i telespettatori sulle ultime notizie della crisi diplomatica e militare tra Federazione Russa e Ucraina a seguito di una possibile futura adesione dell'Ucraina alla NATO ed il successivo riconoscimento da parte della Russia delle autoproclamate Repubblica Popolare di Doneck e Repubblica Popolare di Lugansk

Edizioni

Puntate ed ascolti

Audience